Соревнования по  на Европейских играх 2015 прошли в столице Азербайджана, в городе Баку с 23 по 26 июня. Были разыграны 2 комплекта наград. Соревнования с участием 128 спортсменов из 16 команд прошли на новой Баскетбольной арене.

У мужчин и женщин победу праздновала сборная России.

Медалисты

Ссылки 
 Баскетбол на официальном сайте игр
 FIBA Europe – Basketball 3x3

Баскетбол в Азербайджане